Walter Otto est le nom de plusieurs personnalités :
 Walter Otto (1878-1941), un historien allemand de l'Antiquité ;
 Walter F. Otto (1874-1958), un philologue allemand.